Icher :

 François Icher (né en 1958), historien français
 Karine Icher (née en 1979), joueuse professionnelle de golf française
 René Icher (1900-1972), homme politique français